Grenier ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Grenier (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Alain Grenier (* 1930), französischer Botschafter
 Albert Grenier (1878–1961), französischer Historiker, Religionswissenschaftler und Klassischer Archäologe
 Charles Grenier (1808–1875), französischer Botaniker
 Claude Jules Grenier (1817–1883), französischer Landschaftsmaler, Bruder von Édouard Grenier
 Clément Grenier (* 1991), französischer Fußballspieler
 Édouard Grenier (1819–1901), französischer Diplomat und Schriftsteller, Bruder von Claude Jules Grenier
 Emmanuel Grenier (* 1970), französischer Mathematiker
 Hugo Grenier (* 1996), französischer Tennisspieler
 François Grenier (1810–1892), französischer Infanterie-General
 Jacques Grenier (1823–1909), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Jean Grenier (1898–1971), französischer Schriftsteller, Philosoph und Kunstkritiker
 Joshua Grenier (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler
 Martin Grenier (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicolas Grenier (* 1975), französischer Dichter und Übersetzer
 Mikaël Grenier (* 1992), kanadischer Rennfahrer
 Pasquier Grenier (um 1425–1493), flämischer Bildwirker und Kaufmann
 Paul Grenier (1768–1827), französischer General
 Suzanne Blais-Grenier (1936–2017), kanadische Politikerin, Unterhausmitglied, Bundesministerin
 Sylvain Grenier (* 1977), US-amerikanischer Profiwrestler
 Valérie Grenier (* 1996), kanadische Skirennläuferin
 Zach Grenier (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler